Inessa steht für einen 

weiblichen Vornamen:

 Inessa (Sängerin) (* 1985), deutsche Sängerin
 Inessa Armand (1874–1920), russisch-französische Revolutionärin
 Inessa Galante (* 1954), lettische Sopranistin
 Inessa Korkmaz (* 1972), russisch-aserbaidschanische Volleyballspielerin
 Inessa Krawez (* 1966), russische Leichtathletin

Inessa steht zudem für:

 einen Beinamen der antiken sizilianischen Stadt Aitne